Sindoro steht für einen Stratovulkan in Zentraljava, Indonesien, siehe Sundoro

Sindoro ist der Familienname folgender Personen:

 Aji Basuki Sindoro (* 1982), australischer Badmintonspieler indonesischer Herkunft